Strzelanie z karabinu dowolnego w trzech pozycjach z 300 m drużynowo, było jedną z konkurencji strzeleckich na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920. Wyniki ustalono na podstawie wyników w  konkurencji indywidualnej. Zawody odbyły się w dniu 31 lipca. W zawodach uczestniczyło 70 zawodników z 14 państw.

Wyniki 
Każdy zawodnik oddał po 40 strzałów w każdej pozycji. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosiła 1200 indywidualnie i 6000 drużynowo. Wyniki konkurencji są znane tylko dla ośmiu najlepszych ekip.

Bibliografia 
 
 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1920